Física — ciência que estuda a natureza e os seus fenómenos nos seus aspetos mais gerais
 Física (Aristóteles) — obra de filosofia do filósofo clássico grego Aristóteles

Desambiguações de ciências